Ларья́н-э-Мюна́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Монбозон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70296.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к юго-востоку от Парижа, в 26 км северо-восточнее Безансона, в 24 км к югу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Оньон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 230 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 167 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 117 были экономически активными, 50 — неактивными (показатель активности — 70,1 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 117 активных жителей работали 107 человек (64 мужчины и 43 женщины), безработных было 10 (4 мужчины и 6 женщин). Среди 50 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона